Solihull bezeichnet:

 Solihull, eine Stadt in England
 Solihull (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Metropolitan Borough of Solihull, einen britischen Verwaltungsbezirk